Прва лига Црне Горе у сезони 2012/13. је било седмо такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је први степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2011/12. из лиге су испали Бар из Бара и Морнар из Бара, умјесто њих, у Прву лигу пласирали су се Челик из Никшића као побједик Друге лиге, Јединство из Бијелог Поља као побједник двомеча са Дечићем из Туза и Морнар из Бара, као побједник двомеча са Беранама из Берана.

Формат такмичења био је исти као и претходних сезона, учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Прве лиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за сезону 2013/14, док ће другопласирана и трећепласирана екипа, као и побједник Купа играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе. Десетопласирана и једанаестопласирана екипа на крају сезоне играју у плеј офу са другопласираном и трећепласираном екипом из Друге лиге на крају сезоне 2012/13.

Клубови у сезони 2012/13.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су посебно.

Први и други круг

Трећи круг 
Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Будућност и Грбаљ су пласманом на табели обезбиједили пласман у Лигу Европе, али због неизмирених обавеза, није им издата лиценца. Њихова мјеста су преузели Младост и Рудар.
 Дечић је нови прволигаш.
 Јединство испада из Прве лиге.

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Могрен - 10 мјесто у првој лиги,
 Морнар - 11. мјесто у првој лиги,
 Бокељ - 2 мјесто у другој лиги,
 Забјело - 3 мјесто у другој лиги.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Листа стријелаца 

Листа стријелаца:

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2013/14. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2013/14, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2013/14. пласирали су се Могрен из Будве и Морнар из Бара.

Резултати црногорских клубова у европским такмичењима 2013/14.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први мечеви

Други мечеви

3 коло:

Први меч

Други меч

Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу
 Друга лига Црне Горе у фудбалу
 Куп Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 Фудбалски савез Црне Горе

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

Прва лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2012/13.